Вудолл () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1918—2011) — британский политик, член Палаты общин от Лейбористской партии (1974—1987).
  (род. 1980) — американский телепродюсер, лауреат премии «Эмми» за мини-сериал или антологию (2016, 2018).
 Вудолл, Брайан (род. 1986) — американский бейсболист, игрок клубов Китайской профессиональной бейсбольной лиги (Тайвань).
  (род. 1969) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Атланта Брэйвз» и «Милуоки Брюэрс».
  (род. 1936) — американский военный деятель, командующий контингентом Армии США в Японии (1989—1992).
  (род. 1938) — американский химик и изобретатель, президент Электрохимического общества (1990—1991), лауреат премии Дзюнъити Нисидзавы IEEE (2005).
  (1896—1962) — британский солдат, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории (1918).
 Вудолл, Джон:
  (1556 или 1570—1643) — английский военный хирург.
  (1897—1985) — британский военный деятель, командующий Североирландским округом Британской армии (1952—1955), губернатор Бермудских Островов (1955—1959).
  (1946—2009) — британский бобслеист и саночник, участник Олимпийских игр (1972, 1980).
  (1849—1899) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в войне на Ред-Ривере (1874).
  (1926—1981) — канадский хоккейный вратарь, бронзовый медалист Олимпийских игр (1956).
 Вудолл, Крейг — британский регбист, обладатель Кубка вызова Уэльса в составе клуба «Лландовери» (2015).
  (1894—1963) — американский бейболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Детройт Тайгерс».
  (род. 1969) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс» (1995).
 Вудолл, Райан — американский велогонщик, бронзовый медалист чемпионата США по горному велоспорту в марафоне (2016).
  (Уильям Роберт Вудолл-третий; р. 1970) — американский адвокат и политик, член Палаты представителей (2011—2021).
 Вудолл, Рой (род. 1930) — австралийский геолог, обладатель медали Уильяма Смита Геологического общества Лондона (1983).
 Вудолл, Рон — лауреат премии Общества специалистов по визуальным эффектам за модель для фотореалистического или анимационного проекта (2006, 2007).
 Вудолл, Рут — американская учительница химии, лауреат премии Чарльза Латропа Парсонса Американского химического общества (2021).
  (род. 1964) — британский консультант по вопросам моды, ведущая телепередачи BBC What Not to Wear (2001—2005), лауреат Британской книжной премии за книгу о телевидении или кино (2003).
 Вудолл, Уильям:
  (1832—1901) — британский политик, член Палаты общин от Либеральной партии (1880—1900).
  — американский разведчик, обладатель Медали Почёта за захват флага в сражении при Намозин-Черч (1865).
 Вудолл, Хизер — канадская художница-иллюстратор, лауреат Премии в области детской литературы Совета Канады (1981) и премии Амелии Фрэнсис Говард-Гиббон Канадской библиотечной ассоциации (1982).
  (род. 1945) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Нью-Йорк Джетс».

См. также